PHW steht für:
 Polizeihauptwachtmeister, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei
 Private Hochschule Wirtschaft PHW Bern
 PHW-Gruppe (Wiesenhof), größter deutscher Geflügelfleischverarbeiter 
 Public History Weekly, eine geschichtsdidaktische Fachzeitschrift
 Hendrik Van Eck Airport (IATA-Code), Flughafen von Phalaborwa, Südafrika

phw steht für:
 Phangduwali (ISO-639-3-Code), Varietät von Yakkha, einer der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung